Schattseite heißen folgende geographische Objekte:

in Kärnten:
 Oberhof Schattseite, Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Schattseite (Feistritz), Ortschaftsbestandteil von Feistritz, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Schattseite (Mödring), Ortschaftsbestandteil von Mödring, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Schattseite (Schnatten), Ortschaftsbestandteil von Schnatten, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Schattseite (Vellach), Ortschaftsbestandteil von Vellach, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Schattseite (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortsteil von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
in Oberösterreich:
 Schattseite (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Schattseite (Gemeinde Steinbach), Ortsteil von Steinbach am Ziehberg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
in Salzburg:
 Schattseite (Gemeinde Krispl), Ortsteil von Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
in der Steiermark:
 Hirschegg-Schattseite, Ortslage von Hirschegg, Gemeinde Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Packwinkel-Schattseite, Ortslage von Pack, Gemeinde Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Piberegg-Schattseite, ursprünglicher Name der Ortschaft Piberegg Rollsiedlung, Gemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lassing Schattseite, Katastralgemeinde von Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schattseite (Gemeinde Lobmingtal), Ortslage von Klein- und Mitterlobming, Gemeinde Lobmingtal, Bezirk Judenburg, Steiermark  
 St. Johann Schattseite, Ortschaft (Sankt Johann am Tauern Schattseite) und Katastralgemeinde der  Gemeinde Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Gressenberg Schattseite, Ortslage von Gressenberg, Gemeinde Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 

Siehe auch: 
 Schattenseite (Psychologie), s. Schatten (Archetyp)
 Schattenseiten
 Sonnseite